Perris steht für:

 Perris (Stadt),  eine Stadt im Riverside County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Lake Perris, ein See im Riverside County im US-Bundesstaat Kalifornien

Perris ist der Familienname folgender Personen

 George Perris (* 1983), griechisch-französischer Sänger, Songwriter, Musiker und Produzent
 Frank Perris (1931–2015), kanadischer Motorradrennfahrer
 Pasquale Perris (1893– nach 1945), Stummfilmkomponist und Orchestermusiker in Deutschland